Ilves ist der Familienname folgender Personen:

 Aapo Ilves (* 1970), estnischer Schriftsteller, Musiker und Künstler
 Andreas Ilves (* 2000), estnischer Nordischer Kombinierer
 Evelin Ilves (* 1968), First Lady von Estland
 Heimar Ilves (1914–2002), estnischer Komponist
 Ieva Ilves (* 1977), lettische Beamtin
 Kristjan Ilves (* 1996), estnischer Nordischer Kombinierer
 Lishanna Ilves (* 2000), estnische Leichtathletin
 Toomas Hendrik Ilves (* 1953), estnischer Staatspräsident

Siehe auch:
 Tampereen Ilves (finnischer Sportclub)